Beim Europäisches Olympisches Winter-Jugendfestival 2015 wurde das Eishockeyturnier in Tschagguns ausgetragen.

Bilanz

Medaillenspiegel

Medaillengewinner

Ergebnisse Jungen

Vorrunde

Gruppe A 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen

Erläuterungen:

Gruppe B 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen

Erläuterungen:

Finalrunde

Spiel um Platz 5

Spiel um Bronze

Finale

Einzelnachweise 

Eishockey
2015
Sportveranstaltung in Tschagguns
Eishockeyturnier in Österreich